Усилвател може да се отнася за:

 Усилвател, електронен усилвател;
 Усилвател (музика), Усилвател за музикални инструменти.